Na Ukrainie
 Iwaniwka – osiedle typu miejskiego w obwodzie chersońskim
 Iwaniwka – osiedle typu miejskiego w obwodzie ługańskim
 Iwaniwka – osiedle typu miejskiego w obwodzie odeskim
 Iwaniwka – wieś w rejonie biłozerskim obwodu chersońskiego
 Iwaniwka – wieś w rejonie rożniatowskim obwodu iwanofrankowskiego
 Iwaniwka – wieś w rejonie korzeckim obwodu rówieńskiego
 Iwaniwka – wieś w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego
 Iwaniwka – wieś w rejonie iwanickim obwodu wołyńskiego
 Iwaniwka – wieś w rejonie kowelskim obwodu wołyńskiego 
 Iwaniwka – wieś w rejonu rożyszczeńskiego obwodu wołyńskiego
 Iwaniwka – wieś w rejonu żytomierskim obwodu żytomierskiego